Das Damendoppel der  US Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Betty Stöve. Das Finale bestritten Billie Jean King und Martina Navrátilová gegen Kerry Reid und Wendy Turnbull, das King und Navrátilová in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1978